Похлебаев — славянская фамилия; имеет женскую форму Похлебаева.
 Похлебаев, Евгений Васильевич (род. 1971) — советский и украинский футболист, полузащитник.
 Похлебаев, Иван Григорьевич (1917—2000) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник.
 Похлебаев, Михаил Иванович (род. 1958) — советский государственный деятель, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.